Durham City AFC (celým názvem: Durham City Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Durham ve stejnojmenném nemetropolitním hrabství. Založen byl v roce 1918 pod názvem Durham City FC. V roce 1921 se stal zakládajícím členem Football League Third Division North. Z profesionální Football League byl vyloučen hlasováním v roce 1928, nahrazen byl týmem Carlisle United FC. Od sezóny 2016/17 působí v Northern Football League Division Two (9. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Welfare Ground (patřící Brandonu United FC).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1918 – Durham City FC (Durham City Football Club)
 1933 – City of Durham FC (City of Durham Football Club)
 1938 – zánik
 1950 – obnovena činnost pod názvem Durham City AFC (Durham City Association Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1925/26, 1957/58
 FA Trophy
 2. kolo: 2008/09
 FA Vase
 Semifinále: 2001/02

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1919–1921: North Eastern League
 1921–1928: Football League Third Division North
 1928–1929: North Eastern League (Division One)
 1929–1931: North Eastern League (Division Two)
 1931–1935: North Eastern League (Division One)
 1935–1938: North Eastern League

 1952–1982: Northern Football League
 1982–1983: Northern Football League (Division One)
 1983–1988: Northern Football League (Division Two)
 1988–1991: Northern Football League (Division One)
 1991–1992: Northern Football League (Division Two)
 1992–1998: Northern Football League (Division One)
 1998–1999: Northern Football League (Division Two)
 1999–2008: Northern Football League (Division One)
 2008–2009: Northern Premier League (Division One North)
 2009–2010: Northern Premier League (Premier Division)
 2010–2012: Northern Premier League (Division One North)
 2012–2016: Northern Football League (Division One)
 2016– : Northern Football League (Division Two)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2009/10: Klubu bylo vedením NPL odečteno šest bodů.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1918
Sport v Durhamu